Bergmannstrost steht für
BG Klinikum Bergmannstrost Halle, Halle (Saale)
 Grube Bergmannstrost (Altenau), Harz
Grube Bergmannstrost (Bad Ems), Rheinland-Pfalz
 Grube Bergmannstrost, siehe Grube Apfel, Bergisch Gladbach